Паскаль ():

Персоналии 
 Паскаль, Блез (1623—1662) — французский математик, физик, литератор и философ.
 Паскаль, Валери (род. 1968) — известная французская актриса и телеведущая.
 Паскаль, Евгений Францевич (1791—1864) — российский архитектор.
 Паскаль, Жаклин (1625—1661) — французская поэтесса, монахиня. Сестра Блеза Паскаля.
 Паскаль, Жан — канадский боксёр-профессионал гаитянского происхождения.
 Паскаль, Жан-Клод (1927—1992) — французский певец, победитель Евровидения 1961 года.
 Паскаль, Жизель (1921—2007) — французская актриса.
 Паскаль, Кристель (род. 1973) — французская горнолыжница.
 Паскаль, Кристина (1953—1996) — французская и швейцарская киноактриса и кинорежиссёр.
 Паскаль, Леон (1899—1969) — французский альтист.
 Паскаль, Лоррейн — британская модель, повар, кондитер и телеведущая.
 Паскаль, Мари-Жорж (1946—1985) — французская актриса.
 Паскаль, Оливия (род. 1957) — немецкая актриса.
 Паскаль, Пьер (Пётр Карлович; 1890—1983) — филолог-славист, преподаватель, переводчик.
 Паскаль, Эми (род. 1958) — американская бизнесвумен и продюсер.
 Паскаль, Этьен (1588—1651) — французский чиновник, юрист, математик, отец Блеза Паскаля.
 Паскаль (Павел Титов; род. 1964) — российский певец и композитор.
 Паскаль Альенде, Андрес — чилийский революционер баскско-бельгийского происхождения.

Другое 
 Паскаль — единица измерения давления (механического напряжения) в СИ.
 Паскаль — язык программирования общего назначения.
 Паскаль — телефильм режиссёра Роберто Росселлини 1972 года.
 Паскаль — большой древний ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.

См. также 
 Паскарь